Venstre – partia polityczna w Danii
 Venstre – partia polityczna w Norwegii
 Venstre – partia polityczna w Szwecji